

Geografia

Germania 
 Fürstenau – città nel circondario di Osnabrück (Bassa Sassonia)
 Fürstenau – ex comune ora frazione di Altenberg, città nel circondario della Svizzera Sassone-Osterzgebirge (Sassonia)
 Fürstenau – ex comune ora frazione di Höxter, città nel distretto di Detmold (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Fürstenau – ex comune ora frazione di Vechelde, comune nel circondario di Peine (Bassa Sassonia)

Polonia 
 Fürstenau – antico nome tedesco di Leśniewo, frazione del comune di Srokowo nel distretto di Kętrzyn (Varmia-Masuria)
 Fürstenau – antico nome tedesco di Milin, frazione del comune di Mietków nel distretto di Breslavia (Bassa Slesia)

Svizzera 
 Fürstenau – comune nella regione Viamala (Canton Grigioni)